JKL est un sigle qui peut désigner :
 Jimmy Kimmel Live!, une émission de divertissement, de type late-night show, créée et présentée par Jimmy Kimmel.

JKL est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Kalymnos, un aéroport sur l'île de Kalymnos, en Grèce, selon le code Aita des aéroports.

Code IATA des aéroports